Уайтлоу () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1823—1879) — британский политик, член Палаты общин (1874—1879).
 Билли Уайтлоу (1932—2014) — британская актриса.
  (Роберт Уайтлоу; 1916—1972) — британский, канадский и американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Детройт Ред Уингз».
  (Виктория Уайтлоу; р. 1977) — австралийская велосипедистка, бронзовая медалистка Национального чемпионата Австралии по велогонкам на треке (2008).
  — шотландский игрок в шинти, обладатель Кубка Balliemore (2006, 2011, 2013) и полуфиналист Кубка Camanachd (2008) в составе клуба «Бьют», член сборной Шотландии.
 Уайтлоу, Гордон (род. 1950) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Сент-Джонстон» (1969).
  (1749—1813) — ирландский историк и филантроп.
 Уайтлоу, Джеймс Хантер (1936—2006) — британский инженер и педагог, член Королевского общества (с 1996).
  (1894—1964) — австралийский военный деятель, начальник Западного командования Армии Австралии (1946—1951), отец Джона Уайтлоу (1921—2010).
  (1921—2010) — австралийский военный деятель, заместитель начальника Генерального штаба Армии Австралии (1977—1978), сын Джона Уайтлоу (1894—1964).
 Уайтлоу, Джон — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Фалкирк» (1947).
  (1875—1970) — британский писатель, редактор и иллюстратор.
  (1910—1988) — новозеландский крикетчик, победитель турнира «Щит Планкета» в составе команды Окленда (1929, 1934, 1937—1940, 1947).
  (1854—1937) — американский политик, член Палаты представителей (1890—1891).
  (1930—2015) — британский горнолыжник и актёр, участник зимних Олимпийских игр (1956).
  (1868—1946) — британский железнодорожник и политик, член Палаты общин (1892—1895), директор North British Railway и London and North Eastern Railway (1912—1938).
 Уайтлоу, Уильям (1918—1999) — британский политик, Лорд-президент Совета (1970—1972, 1983—1988), министр по делам Северной Ирландии (1972—1973) и внутренних дел (1979—1983).
  (1878—1959) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  — австралийский молекулярный биолог, член Австралийской академии наук (с 2011).

См. также